Elling heißen folgende geographische Objekte:

 Elling (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Elling (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Elling (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Elling (Gemeinde Moosdorf), Ortschaft von Moosdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Römische Villa Elling, denkmalgeschütztes Objekt im Ortsteil Elling in der Gemeinde Moosdorf in Oberösterreich
 Elling (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Elling (Frederikshavn), ein Ort der Frederikshavn Kommune, Dänemark 
 Elling (Gedved), ein Ort der Gedved Kommune, Dänemark 

Elling ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Elling (1901–1996), deutscher Filmproduktionsleiter und Herstellungsleiter
 Ægidius Elling (1861–1949), norwegischer Ingenieur und Unternehmer
 Alwin Elling (1897–1973), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent
 Catharinus Elling (1858–1942), norwegischer Komponist, Volksmusiksammler, Musikkritiker und -pädagoge
 Kurt Elling (* 1967), US-amerikanischer Jazzsänger
 Kyllike Sillaste-Elling (* 1971), estnische Diplomatin
 Miriam Elling (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Véronique Elling (* 1975), französische Schauspielerin und Sängerin
sowie:
 Frau von Elling, eine Moorleiche, gefunden bei Elling in Dänemark

Elling, Weiteres:
 Elling (Film), ein norwegischer Spielfilm von Petter Næss
 Elling – Nicht ohne meine Mutter, ein norwegischer Spielfilm von Eva Isaksen

Siehe auch:
 Ellingen
 Ehlingen
 Ölling
 Öllingen